Cet article présente la liste des villes de Taïwan.

Les 40 plus grandes villes de Taïwan

Lien externe 

 Ministère de l'intérieur
 Statistique nationale
 City Population

Taiwan
villes